Ibra bezeichnet:
 Ibra College of Technology
 Ibra (Aula), Zufluss der Aula im Knüllgebirge, Hessen
 Ibra (Oberaula), Gemeindeteil von Oberaula, Hessen
 Ibrastausee am Aula-Zufluss Ibra, Hessen
 Wadi Ibra, Fluss im Sudan
 Ibra (Stadt), Stadt im Sultanat Oman
 Oase Ibra im Sultanat Oman

Den Namen Ibra tragen:
 Ibra Charles Blackwood, amerikanischer Politiker
 Ibra Fall, senegalesischer Muridiyyaführer 
 Ibra Kasse, Musiker

Die Abkürzung IBRA steht für:
 Indonesian Bank Restructuring Agency 
 International Bee Research Association
 Interim Biogeographic Regionalisation for Australia
 Internationale Briefmarken Weltausstellung
 Institut Royal Belge de Régulation et d'Automatisme

IBRA